Jousselin ist der Familienname folgender Personen:

 François Jousselin (1926–2009), französischer Maler
 Louis Didier Jousselin (1776–1858), französischer Bauingenieur